Корсунское сражение:
 Корсунское сражение (1630) — победа украинских казаков над поляками в ходе восстания Федоровича
 Корсунское сражение (1648) — победа украинских казаков над поляками в ходе восстания Хмельницкого